Ву́лиця Челю́скінців — назва вулиць у різних пунктах України.

 Вулиця Челюскінців — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Челюскінців — вулиця в Дарницькому районі міста Київ.
 Вулиця Челюскінців — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Челюскінців — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Челюскінців — вулиця в місті Севастополь.
 Вулиця Челюскінців — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Челюскінців — вулиця в місті Харків.

 Вулиця Челюскінців — колишня назва Льодової вулиці у місті Біла Церква.
 Вулиця Челюскінців — колишня назва вулиці Бондарівка у місті Бориспіль.
 Вулиця Челюскінців — колишня назва Родинної вулиці у місті Васильків.
 Вулиця Челюскінців — колишня назва вулиці Іоанна Павла ІІ у місті Звягель.
 Вулиця Челюскінців — колишня назва Волонтерської вулиці у місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Челюскінців — колишня назва Костельної вулиці в Шевченківському районі міста Київ.
 Вулиця Челюскінців — колишня назва Ковальської вулиці в місті Одеса.
 Вулиця Челюскінців — колишня назва вулиці Валерія Лобановського у місті Павлоград.
 Вулиця Челюскінців — колишня назва Заводської вулиці в місті Ржищів.
 Вулиця Челюскінців — колишня назва Щасливої вулиці у місті Сарни.
 Вулиця Челюскінців — колишня назва вулиці Василя Портяка у місті Фастів.
Вулиця Челюскінців — колишня назва вулиці Раймунда-Фрідріха Кайндля в місті Чернівці.
 Вулиця Челюскінців — колишня назва вулиці Терентія Корня в місті Чернігів.

Вулиці